Павел Кутепов
 Кутепов, Павел Александрович (1925—1983) — сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
 Кутепов, Павел Михайлович (1909—1988) — майор РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.